Hayden kan syfta på:

Personer

Efternamn
 Carl Hayden (1877–1972), en amerikansk demokratisk politiker
 Carla Hayden (1952– ), USA:s kongressbibliotekarie sedan 2016
 Ferdinand Vandeveer Hayden, amerikansk geolog och upptäcktsresande
 Isaac Hayden (1995–), en engelsk fotbollsspelare
 Joseph Haydn, 1700-talskompositör
 Matthew Hayden, australisk cricketspelare
 Michael Hayden, amerikansk general och CIA-chef
 Mike Hayden (1944–), en amerikansk republikansk politiker
 Nicky Hayden, en professionell motorcykelförare
 Pamela Hayden (1953–), amerikansk skådespelare
 Sterling Hayden (1916–1986), en amerikansk skådespelare
 Torey Hayden, pseudonym för författaren Victoria Lynn Hayden

Förnamn
 Hayden Christensen (1981–), kanadensisk skådespelare
 Hayden Foxe (1977–), en australisk fotbollsspelare
 Hayden Panettiere (1989), amerikansk skådespelerska
 Hayden Roulston (1981–), en nyzeeländsk tävlingscyklist

Se även
Joseph Haydn, 1700-talskompositör

Geografi

Storbritannien
Hayden, Gloucestershire – en engelsk by
 Hayden Wood – en skog

USA
Hayden, Alabama, en stad i USA.
Hayden, Arizona, en stad i USA.
Hayden, Colorado, en stad i USA.
Hayden, Idaho, en stad i USA.
Hayden, Indiana, ett samhälle i USA.
Hayden Lake, Idaho i USA.

Se även
 Hayden Brook – flera
 Hayden Creek – flera
 Hayden Peak – flera
 Hayden Point – flera
 Hayden Ridge – flera